Fludyer ist der Familienname von
 George Fludyer
 Samuel Fludyer, 1. Baronet
 Samuel Fludyer, 2. Baronet